Де́ннис Прат (; 14 мая 1994, Лёвен) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Лестер Сити» и сборной Бельгии.

Клубная карьера 

В ранние годы Прат большую часть своей карьеры провел в академии «Генка». С 2009 года Деннис начал выступать за юношескую сборную Бельгии, а через год им заинтересовались такие клубы, как «Барселона» и «Арсенал».

В мае 2010 года Прат стал игроком «Андерлехта». Поначалу Деннис стал регулярно заявляться в состав юношеской команды (до 19 лет), с которой в 2011 году он отправился в Амстердам, на розыгрыш AEGON Future Cup, где получил звание лучшего игрока турнира.

В составе основной команды «Андерлехта» Прат дебютировал 21 сентября 2011 года в игре Кубка Бельгии с «Ломмел Юнайтед», в котором он стал автором двух голевых передач. В следующем раунде турнира Деннис забил свой первый гол в официальных матчах, поразив ворота «Рюпел Бом». 30 октября он дебютировал в матчах Лиги Жюпиле, выйдя на замену в матче против «Льерса». В марте 2012 года Прат заключил трёхлетний контракт с «Андерлехтом».

Достижения 
 «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Бельгии (3): 2012, 2013, 2014

 «Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Торино»